(3038) Бернес () — это небольшой астероид главного пояса, который был открыт 31 августа 1978 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и назван в честь Марка Бернеса, советского актёра кино и певца.

См. также 
 Список астероидов (3001—3100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей
Марк Бернес